Кутайсов — фамилия:

 Кутайсовы — дворянский род.

Известные носители

Кутайсов 
 
 Кутайсов, Вадим Александрович (1956—2017) — советский, украинский и российский историк-антиковед, археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Крыма РАН
 Кутайсов, Иван Павлович (1759—1834) — камердинер и брадобрей Павла I, затем царедворец.
 Кутайсов, Константин Павлович (1876—1918) — полковник, герой Первой мировой войны.

Кутайсова 

 Кутайсова, Прасковья Петровна (в девичестве Лопухина; 1780—1870) —  фрейлина Русского императорского двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины, супруга графа П. И. Кутайсова.